Thaling heißen folgende geographische Objekte:

 Thaling (Gemeinde Hohenzell), Ort der Ortschaft Aschbrechting bei Hohenzell, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Thaling (Gemeinde Kronstorf), Ortschaft von Kronstorf, Bezirk Linz-Land, Oberösterreich
 Thaling (Gemeinde Mehrnbach), Ortschaft von Mehrnbach, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Thaling (Gemeinde Schardenberg), Ort der Ortschaft Lindenberg bei Schardenberg, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Thaling (Gemeinde Pöls-Oberkurzheim), Ortschaft von Pöls-Oberkurzheim, Bezirk Murtal, Steiermark

Siehe auch: 

 Thalling